CONSUR Sevens 2006 – pierwsze mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się w paragwajskim mieście Asunción w dniach 28–29 stycznia 2006 roku.

Informacje ogólne 
Po rozegraniu dwóch żeńskich mistrzostw w latach 2004 i 2005 CONSUR podjął decyzję o organizacji również męskich zawodów. Unión de Rugby del Paraguay otrzymał prawa do organizacji turnieju w grudniu 2005 roku. Do rozegranych na boiskach Yacht & Golf Club w Asunción zawodów przystąpiło osiem reprezentacji, liczących maksymalnie dwunastu zawodników, podzielonych na dwie czterozespołowe grupy. W pierwszym dniu rywalizowały one w ramach grup systemem kołowym, po czym w drugim dniu nastąpiła faza pucharowa – dwie czołowe drużyny z każdej grupy walczyły o medale, pozostałe zaś w turnieju Plate

W turnieju rozegranym w temperaturze w okolicach 40 stopni zgodnie z oczekiwaniami triumfowała reprezentacja Argentyny.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

Mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7
2006 w rugby union
2006 w Ameryce Południowej
Sport w Asunción
Paragwaj w XXI wieku